Порошинская — топоним:

Населённые пункты 
 Порошинская — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края

Железнодорожные станции 
 Порошинская — железнодорожная станция в Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги

Примечания